Fehrle ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Fehrle (1892–1981), deutscher Bildhauerin, Krippenkünstlerin und Kunsthandwerkerin
 Brigitte Fehrle (* 1954), deutsche Journalistin
 Ernst Fehrle, deutscher Volkskundler, Lehrer und Beamter
 Eugen Fehrle (1880–1957), deutscher Volkskundler
 Gerdt Fehrle (* 1961), deutscher Dichter, Schriftsteller und Journalist
 Jakob Wilhelm Fehrle (1884–1974), deutscher Maler und Bildhauer
 Klara Fehrle-Menrad (1885–1955), deutsche Malerin

Siehe auch:
 Ferle